Här listas Sveriges herrlandskamper i amerikansk fotboll.

Lista

Källor

Amerikansk fotboll i Sverige
Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige